

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jesy ich 12, w tym 2 podstawowe
 Dworzysko - część miasta Gorlice
 Dworzysko - część miasta Rzeszów
 Dworzysko - część miasta Szczawno-Zdrój
 Dworzysko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie
 Dworzysko - część wsi Bałtów w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Żyrzyn
 Dworzysko - część wsi Nieszkowice Wielkie w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Dworzysko - część wsi Więciórka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia 
 Dworzysko – przysiółek wsi Malerzowice Wielkie w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Łambinowice
 Dworzysko - część wsi Widełka w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Kolbuszowa
 Dworzysko - część wsi Trzebuska w  woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Sokołów Małopolski
 Dworzysko - część wsi Woliczka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Dworzysko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice

Zobacz też 
 Dworzyska